Pavel (též Pavlos) Řecký a Dánský (* 20. května 1967) je řecký titulární král, syn posledního řeckého krále Konstantina II. a královny Anne-Marie, která je rodem dánská princezna.

Je členem Šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburské dynastie. Jeho bratrancem je španělský král Filip (z otcovy strany) i dánský korunní princ Frederik (z matčiny strany). Příbuzenské vztahy ho spojují i s britskou, norskou a švédskou královskou rodinou.
 
1. června 1995 oženil s Marií-Chantal Miller, mají společně 5 dětí.

Potomci 

 1. Marie-Olympie Řecká a Dánská (* 25. 7. 1996 New York), věnuje se modelingu
 2. Konstantin Alexios Řecký a Dánský (* 29. 10. 1998 New York)
 3. Achileas-Andreas Řecký a Dánský (* 12. 8. 2000 New York)
 4. Odysseas-Kimon Řecký a Dánský (* 17. 9. 2004 Londýn)
 5. Aristides-Stavros Řecký a Dánský (* 29. 6. 2008 Los Angeles)

Rodokmen

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogy.euweb

Glücksburkové
Řečtí princové
Dánští princové
Narození 20. května
Narození v roce 1967
Žijící lidé
Muži
Narození v Athénách
Glücksburkové (Řecko)